Nagroda Muzyczna „Fryderyk” to nagroda muzyczna przyznawana w Polsce od 1995 roku.

Wśród „Fryderyków” specjalnych znajduje się Złoty Fryderyk przyznawany za całokształt osiągnięć artystycznych. Według organizatorów, nagroda ta „honoruje muzyków i twórców wybitnie zasłużonych dla polskiej kultury muzycznej”.

W rozdaniach za 2001 i 2002 rok do „Kategorii Specjalnych” zaliczono Fryderyka za Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej.

Przypisy